Noordvest (Leiden), een wijk in Leiden
 Noordvest (Middelburg), een singel in Middelburg
 Noordvest (Schiedam), een singel in Schiedam